Pyrosomatida é uma ordem de tunicados planctónicos coloniais da classe Thaliacea, monotípica, contendo apenas a família Pyrosomatidae. A família Pyrosomatidae agrupa 3 géneros repartidos por 9 espécies, todas elas oceânicas.

Taxonomia
A ordem Pyrosomatida é um táxon monotípico contendo apenas uma família, a família Pyrosomatidae. Os dados constantes do Catalogue of Life permitem construir o seguinte cladograma:

Referências

Literatura
Godeaux, J., Q. Bone and J.-C. Braconnot, 1998. "Anatomy of Thaliacea". In: Q. Bone (ed.), 1998. The biology of pelagic tunicates. Oxford University Press, Oxford. pp 1–24.
Ihle, J.E.W., 1927. "Thaliacea". In: G. Grimpe and E. Wagler (eds), Die Tierwelt der Nord- und Ostsee, XIIa2: 21-48. Leipzig.
Soest, R.W.M. van, 1998. "The cladistic biogeography of salps and pyrosomas". In: Q. Bone (ed.), 1998. The biology of pelagic tunicates. Oxford University Press, Oxford. pp 231–249.

Ligações externas 

Order Pyrosomida
Marine unicorns: Pyrosomida
Britannica: Pyrosomida - Tunicate order

Tunicados